Intsia acuminata è una specie arborea appartenente alla famiglia delle Fabaceae, endemica delle Filippine, dove cresce nelle foreste vicino alla costa. È considerata una specie vulnerabile, in quanto minacciata dalla distruzione del suo habitat, causata dalla deforestazione e dall'espansione delle aree agricole.

Note

Caesalpinioideae